Admaston ist der Name mehrerer Orte

in England:
 Admaston (Shropshire)
 Admaston (Staffordshire)

in Kanada:
 Admaston (Ontario)
 Admaston Bromley